Lidth ist der Familienname folgender Personen:

 Erland van Lidth (* 1953 als Erland van Lidth de Jeude; † 1987), US-amerikanischer Schauspieler niederländischer Abstammung
 Theodoor Gerard van Lidth de Jeude (1788–1863), niederländischer Zoologe
 Theodorus Willem van Lidth de Jeude (1853–1937), niederländischer Zoologe

Siehe auch:
 Lith (Begriffsklärung)
 Lit
 Litt